Zbigniew Czerwiński (1922–2020) – polski generał brygady, szef Gabinetu Ministra Obrony Narodowej
 Zbigniew Czerwiński (1927–2010) – prof. dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 Zbigniew Czerwiński (ur. 1960) – polski generał dywizji, zastępca szefa Sztabu Wojsk Lądowych
 Zbigniew Czerwiński (ur. 1961) – polski polityk i działacz samorządowy
 Zbigniew Czerwiński (ur. 1982) – polski żużlowiec
 Zbigniew Czerwiński – prof. dr hab. nauk rolniczych, profesor UJK w Kielcach
 Zbigniew Czerwiński – ppłk., członek zarządu Fundacji Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, od 2011 roku właściciel Wydawnictwa Bellona, oficer polityczny Ludowego Wojska Polskiego, członek PZPR

Przypisy